

Patronyme 
 laribi ghoulemallah : habite à Relizane

Homonymie
Homonymie de patronyme